Bělidlo má více významů:

 bělidlo – původně trávník, na kterém se bílilo plátno slunečními paprsky při průběžném kropení vodou
 bělidlo – část textilní továrny, kde se provádí chemické bělení textilií
 bělidlo – chemická látka (např. chlornan sodný) nebo přípravek s takovou látkou mající bělicí účinky a používané pro bělení textilií, papíru nebo jiných látek
 Bělidlo (Stráž nad Nisou) – osada v obci Stráž nad Nisou v okrese Liberec
 Bělidlo (Meziměstí) – osada u města Meziměstí v okrese Náchod
 Bělidlo (přítok Třemošné) – potok, přítok Třemošné v okrese Plzeň-sever
 Bělidlo (rybník) – rybník severozápadně od Odlezel na Odlezelském potoce v okrese Plzeň-sever
 Bělidlo (371 m) – vrchol na levém břehu Berounky, jihovýchodně od vsi Kostelík v okrese Rakovník

Externí odkazy